Der Wettkampf der Männer im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta fand am 20. Juli 1996 im Georgia World Congress Center statt.

Titelträger

Ergebnis

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von Atlanta 1996

Degen Manner